Maria Anna van Beieren (München, 18 december 1574 — Graz, 8 maart 1616) was van 1600 tot aan haar dood aartshertogin van Binnen-Oostenrijk. Ze behoorde tot het Huis Wittelsbach.

Levensloop 
Maria Anna was de tweede dochter van hertog Willem V van Beieren en Renata van Lotharingen, dochter van hertog Frans I van Lotharingen.

Op 23 april 1600 huwde ze in de Dom van Graz met haar neef Ferdinand (1578-1637), aartshertog van Binnen-Oostenrijk. Het huwelijk diende om de alliantie tussen het Huis Habsburg en het Huis Wittelsbach te herbevestigen. Maria Anna hield zich niet bezig met politieke zaken en bleef in de schaduw van haar echtgenoot.

In maart 1616 stierf Maria Anna op 42-jarige leeftijd, drie jaar voor haar echtgenoot tot keizer van het Heilige Roomse Rijk werd gekroond. 
Ze werd bijgezet in het mausoleum van keizer Ferdinand II, dat zich naast de Dom van Graz bevindt.

Nakomelingen 
Maria Anna en Ferdinand kregen zeven kinderen:
 Christina (1601-1601)
 Karel (1603-1603)
 Johan Karel (1605-1619)
 Ferdinand III (1608-1657), keizer van het Heilige Roomse Rijk
 Maria Anna (1610-1665), huwde in 1635 met keurvorst Maximiliaan I van Beieren
 Cecilia Renata (1611-1644), huwde in 1637 met koning Wladislaus IV van Polen
 Leopold Willem (1614-1662), landvoogd van de Spaanse Nederlanden

Huis Wittelsbach
Partner van de heerser van Oostenrijk
Beieren, M
Beieren, M